Вест — слово, обозначающее «запад» в ряде европейских языков.

 Вест — один из 32 румбов.
 «Вест» — российский футбольный клуб из Калининграда.
 Вест-фьорд — норвежский фьорд, который может быть описан как лиман или открытая бухта в море между Лофотенским архипелагом и материковой Норвегией на северо-западе от Будё.

Персоналии 
 Вест, Алан (род. 1948) — британский адмирал, член Тайного совета Великобритании с мая 2010 года.
 Вест, Андреас (род. 1977) — шведский игрок в хоккей с мячом.
 Вест, Майкл (род. 1965) — британский джангл-продюсер, диджей и музыкант.
 Вест, Ричард Мартин (род. 1941) — датский астроном.
 Вест, Сиенна (род. 1977) — американская порноактриса.
 Вест, Такер (род. 1995) — американский спортсмен, санный спорт.
 Вест, Франц (1947—2012) — современный австрийский художник.

См. также 
 «Вест Видео» — российская независимая дистрибьюторская кинокомпания.
 «Дикий, дикий Вест» — научно-фантастический вестерн 1999 года режиссёра Барри Зонненфельда.
  () — футбольный клуб из Еревана, Армения.